

Astronomia 
 2587 Gardner – asteroide della fascia principale
 Gardner – cratere lunare

Geografia 
 Antartide
 Gardner Ridge – cresta montuosa
 Insenatura di Gardner – insenatura ricoperta di ghiaccio

 Stati Uniti d'America 
 Gardner – città della Contea di Cass, Dakota del Nord
 Gardner – census-designated place della Contea di Hardee, Florida
 Gardner – villaggio della Contea di Grundy, Illinois
 Gardner – città della Contea di Johnson, Kansas
 Gardner – città della Contea di Worcester, Massachusetts
 Gardner – città della Contea di Door, Wisconsin
 Gardner Pinnacles – affioramenti rocciosi nelle Hawaii

Persone

Altro 
 Mitragliatrice Gardner – tipo di mitragliatrice

Pagine correlate 
 Gardiner
 Robert Gardner